Deux classes de croiseurs de lUnited States Navy ont porté le nom de St. Louis, d'après la ville du même nom :
la , une classe de trois croiseurs cuirassés qui participent à la Première Guerre mondiale ;
la , une classe de deux croiseurs légers qui participent à la Seconde Guerre mondiale.